Список видів роду гігрофор:

Список, який станом на 22.11.2019 містить 258 визнаних видів роду гігрофор (Hygrophorus), складений на основі даних сайту «Species Fungorum»:

A 

Hygrophorus abieticola Krieglst. ex Gröger & Bresinsky, 2008
 Hygrophorus adiaphorus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr., 1838
 Hygrophorus albicarneus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus albicastaneus (Murrill) Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus albiflavus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus albinellus Largent, 1985
 Hygrophorus albipes Peck, 1898
 Hygrophorus alboflavescens A.Naseer & A.N.Khalid, 2019
 Hygrophorus albofuscus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus alboumbonatus Murrill, 1912
 Hygrophorus amarus A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus amygdalinus Peck, 1898
 Hygrophorus arbustivus Fr., 1836
 Hygrophorus arenicola Murrill, 1912
 Hygrophorus arnoldae Murrill, 1945
 Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schwein.) H.Haas & R.Haller Aar. ex Bon, 1985
 Hygrophorus aurantiacus Henn., 1900
 Hygrophorus avellaneifolius Hesler & A.H.Sm., 1963

B 

Hygrophorus badakensis Henn., 1900
 Hygrophorus bakerensis A.H.Sm. & Hesler, 1942
 Hygrophorus bakeri Dennis, 1953
 Hygrophorus barbatulus G.Becker, 1954
 Hygrophorus basidiosus Peck, 1907
 Hygrophorus bipindiensis Henn., 1901
 Hygrophorus boyeri Lebeuf, Bellanger & H.Lambert, 2018
 Hygrophorus brevipes A.H.Sm. & Hesler, 1942
 Hygrophorus buccinulus (Speg.) Dennis, 1953
 Hygrophorus burgdorfensis Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus burnhamii Peck, 1907

C 

Hygrophorus caeruleus O.K.Mill., 1984
 Hygrophorus caespitosus Murrill, 1914
 Hygrophorus camarophylloides Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire, 1912
 Hygrophorus carcharias E.Horak, 1973
 Hygrophorus carnescens S.Imai, 1938
 Hygrophorus cavipes Dennis & D.A.Reid, 1977
 Hygrophorus chrysoconos S.Imai, 1939
 Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr., 1838
 Hygrophorus cinereipallens A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus citrinofuscus J.Favre, 1960
 Hygrophorus cokeri A.H.Sm. & Hesler, 1942
 Hygrophorus coloratus Peck, 1908
 Hygrophorus compressus Velen., 1920
 Hygrophorus congelatus Peck, 1872
 Hygrophorus constans Murrill, 1912
 Hygrophorus corticola (Feltgen) Sacc. & Trotter, 1912
 Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr., 1838
 Hygrophorus cremeus (Murrill) Dennis, 1953
 Hygrophorus cremicolor Murrill, 1912
 Hygrophorus croceophyllus Bres., 1907
 Hygrophorus croceus (Quél.) Killerm., 1933

D 

Hygrophorus decipiens Peck, 1904
 Hygrophorus diaphanes Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus dichrous Kühner & Romagn., 1953
 Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr., 1838
 Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea, 1908

E 

Hygrophorus eburneiformis Murrill, 1938
 Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr., 1838
 Hygrophorus elegans Killerm., 1933
 Hygrophorus elegantulus Peck, 1895
 Hygrophorus ellenae Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr., 1838
 Hygrophorus exiguus E.Larss., E.Campo & M.Carbone, 2014

F 

Hygrophorus fagi G.Becker & Bon, 1974
 Hygrophorus fallax A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus fibrillosus H.E.Bigelow, 1969
 Hygrophorus flavonitens A.Blytt, 1905
 Hygrophorus fleischerianus Henn., 1900
 Hygrophorus fragicolor Papetti, 1992
 Hygrophorus fragrans Murrill, 1912
 Hygrophorus fuligineus Frost, 1884
 Hygrophorus fulvosiformis (Murrill) Murrill, 1942
 Hygrophorus fumosellus A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus furcatus Velen., 1920
 Hygrophorus fuscoalboides Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus fuscovillosulus S.Imai, 1939

G 

Hygrophorus gedehensis Henn., 1900
 Hygrophorus globisporus Velen., 1926
 Hygrophorus gloriae G.Stev., 1963
 Hygrophorus glutinosus Peck, 1902
 Hygrophorus goetzei Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus gomphidioides Henn., 1908
 Hygrophorus graciae Sumst., 1941
 Hygrophorus graveolens A.H.Sm. & Hesler, 1954

H 

Hygrophorus hedrychii (Velen.) K.Kult, 1956
 Hygrophorus hiemalis Velen., 1947
 Hygrophorus hispidus Velen., 1920
 Hygrophorus hyacinthus (Batsch) Sacc., 1887
 Hygrophorus hypholomoides Henn., 1901
 Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr., 1838

I 

Hygrophorus igneus Velen., 1920
 Hygrophorus imazekii Hongo, 1955
 Hygrophorus impudicus Velen., 1920
 Hygrophorus inocybiformis A.H.Sm., 1944
 Hygrophorus inocyboides R.Heim, 1967
 Hygrophorus involutus G.Stev., 1963
 Hygrophorus isabellinus Henn., 1908

J 

Hygrophorus jozzolus (Scop.) Murrill, 1916
 Hygrophorus juruensis Henn., 1904

K 

Hygrophorus kauffmanii A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus kilimandscharicus Henn., 1895
 Hygrophorus korhonenii Harmaja, 1985

L 

Hygrophorus lactarioides Henn., 1900
 Hygrophorus latitabundus Britzelm., 1899
 Hygrophorus lawrencei Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus leucophaeo-ilicis Bon & Chevassut, 1985
 Hygrophorus lignicola C.J.Bird & Grund, 1979
 Hygrophorus lilacinogriseus Hongo, 1963
 Hygrophorus limacinus (Scop.) Fr., 1838
 Hygrophorus lindtneri M.M.Moser, 1967
 Hygrophorus lucorum Kalchbr., 1874
 Hygrophorus luridoflavus Henn., 1900

M 

Hygrophorus mamillatus Largent, 1985
 Hygrophorus marianae Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus maroniensis R.Heim, 1967
 Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres., 1893
 Hygrophorus megasporus A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus meridionalis Loizides, P.-A.Moreau, Athanassiou & Athanasiades, 2018
 Hygrophorus mesotephrus Berk. & Broome, 1854
 Hygrophorus mexicanus (Singer) Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus montanus Murrill, 1911
 Hygrophorus monticola Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus morrisii Peck, 1899
 Hygrophorus mugnalus (Scop.) Murrill, 1916
 Hygrophorus multifolius Kauffman, 1926
 Hygrophorus muritaiensis G.Stev., 1963
 Hygrophorus mutabilis Petch, 1922

N 

Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr., 1838
 Hygrophorus nigridius Peck, 1895
 Hygrophorus niveicolor (Murrill) A.H.Sm. & Hesler, 1942
 Hygrophorus nodulisporus Dennis, 1953
 Hygrophorus nordmanensis Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus nothofagi Garrido, 1988

O 

Hygrophorus obconicus Peck, 1909
 Hygrophorus obscuratus (P.Karst.) Rea, 1922
 Hygrophorus occidentalis A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus ochraceomellinus Velen., 1947
 Hygrophorus odoratus A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr., 1838
 Hygrophorus olivaceus Velen., 1920
 Hygrophorus olivascens A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus opacoides E.H.L.Krause, 1928

P 

Hygrophorus pacificus A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus paigei Pammel, 1928
 Hygrophorus pallidus Peck, 1902
 Hygrophorus paludosoides Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus paludosus Peck, 1902
 Hygrophorus palustris V.L.Wells & Kempton, 1975
 Hygrophorus parvirussula H.Y.Huang & L.P.Tang, 2018
 Hygrophorus patagonicus Speg. ex E.Horak, 1967
 Hygrophorus penarioides Jacobsson & E.Larss., 2007
 Hygrophorus penarius Fr., 1836
 Hygrophorus perfumus Largent, 1985
 Hygrophorus persicolor Ricek, 1974
 Hygrophorus persoonii Arnolds, 1979
 Hygrophorus piceae Kühner, 1949
 Hygrophorus pinetorum Hongo, 1954
 Hygrophorus plumbeus Rick, 1938
 Hygrophorus poetarum R.Heim, 1948
 Hygrophorus proximus L.Krieg., 1927
 Hygrophorus pseudochrysaspis Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus pseudococcineus Velen., 1920
 Hygrophorus pseudodiscoideus (Maire) Malençon & Bertault, 1975
 Hygrophorus pseudoericeus Henn., 1908
 Hygrophorus pseudoisabellinus Henn., 1908
 Hygrophorus pseudolucorum A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus pseudopallidus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus pseudoparvulus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus pseudotephroleucus Largent, 1985
 Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr., 1836
 Hygrophorus pulcherrimus Velen., 1920
 Hygrophorus purpureobadius S.Imai, 1941
 Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr., 1838
 Hygrophorus pyrophilus Largent, 1985

Q 

Hygrophorus quadricolor R.Heim, 1967
 Hygrophorus quercuum Singer, 1973

R 

Hygrophorus robustus F.Q.Yu, 2007
 Hygrophorus roseiceps Murrill, 1942
 Hygrophorus roseobrunneus Murrill, 1916
 Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut, 1985
 Hygrophorus roseus Murrill, 1912
 Hygrophorus rubellus Beck, 1904
 Hygrophorus rubripes Velen., 1920
 Hygrophorus rubrococcineus Henn., 1900
 Hygrophorus rubropunctus Peck, 1907
 Hygrophorus rufus Petch, 1917
 Hygrophorus russula (Schaeff. ex Fr.) Kauffman, 1918
 Hygrophorus russuliformis Murrill, 1939

S 

Hygrophorus salmonicolor Candusso & Pacioni, 2003
 Hygrophorus salmonipes G.Stev., 1963
 Hygrophorus saxatilis A.H.Sm. & Hesler, 1942
 Hygrophorus scabrellus A.Naseer & A.N.Khalid, 2019
 Hygrophorus secretanii Henning, 1887
 Hygrophorus segregatus E.Horak, 1990
 Hygrophorus serotinus Peck, 1907
 Hygrophorus siccipes A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus siccus Velen., 1920
 Hygrophorus silvaticus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus sitchensis Largent, 1985
 Hygrophorus sordidus Peck, 1898
 Hygrophorus speciosus Peck, 1878
 Hygrophorus sphaerosporus Peck, 1895
 Hygrophorus spodoleucus M.M.Moser, 1967
 Hygrophorus squamulifer Boud., 1906
 Hygrophorus stagninus Hongo, 1957
 Hygrophorus stowellii Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus suaveolens Kleine & E.Larsson, 2018
 Hygrophorus subalpinus A.H.Sm., 1941
 Hygrophorus subaromaticus (A.H.Sm. & Hesler) Largent, 1985
 Hygrophorus subaustraligus Largent, 1985
 Hygrophorus subbasidiosus Largent, 1985
 Hygrophorus subcaespitosus Murrill, 1912
 Hygrophorus subcitrinopallidus Largent, 1985
 Hygrophorus subcoccineus Henn., 1900
 Hygrophorus subconicus Henn., 1898
 Hygrophorus subellenae Largent, 1985
 Hygrophorus subflavidus Murrill, 1912
 Hygrophorus subfusoideus Largent, 1985
 Hygrophorus subisabellinus A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus sublutescens Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus subminiatus Murrill, 1912
 Hygrophorus subniveus S.Imai, 1938
 Hygrophorus subolivaceoalbus (Henn.) Sacc. & P.Syd., 1902
 Hygrophorus subpratensis Murrill, 1911
 Hygrophorus subpungens A.H.Sm. & Hesler, 1954
 Hygrophorus subpustulatus Murrill, 1912
 Hygrophorus subruber Murrill, 1939
 Hygrophorus subrufescens Peck, 1904
 Hygrophorus subsalmonius A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus subsordidus Murrill, 1939
 Hygrophorus subvirgineus Henn., 1900
 Hygrophorus subviscifer (P.Karst.) Harmaja, 1985
 Hygrophorus suzannae Melot, 1992
 Hygrophorus sydowianus Henn., 1900

T 

Hygrophorus tenax Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus tennesseensis A.H.Sm. & Hesler, 1939
 Hygrophorus terebratus (Fr.) Bigeard & H.Guill., 1909
 Hygrophorus tessellatus R.Heim, 1967
 Hygrophorus testaceus Lj.N.Vassiljeva, 1973
 Hygrophorus tjibodensis Henn. & E.Nyman, 1899

U 

Hygrophorus uliginosus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus umbrinus Dennis, 1953
 Hygrophorus undulatus Velen., 1947
 Hygrophorus unicolor Gröger, 1980

V 

Hygrophorus variabilis G.Stev., 1963
 Hygrophorus variicolor Murrill, 1912
 Hygrophorus vaticanus R.Heim & G.Becker, 1952
 Hygrophorus velatus Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus vernalis A.H.Sm., 1941
 Hygrophorus vinicolor Hesler & A.H.Sm., 1963
 Hygrophorus virgatulus Peck, 1874
 Hygrophorus viscidipes A.H.Sm., 1941
 Hygrophorus viscosissimus A.Blytt, 1905

W 

Hygrophorus westii Murrill, 1942
 Hygrophorus whitei Hesler & A.H.Sm., 1963

Y 

Hygrophorus yadigarii E.Sesli, V.Antonín & M.Contu, 2018
 Hygrophorus yukishiro N.Endo, R.Tokoo & A.Yamada, 2018

Примітки

Посилання 
 

 
Гігрофор
Гігрофор